Franciaország
Mérignac, település Charente megyében
Mérignac, település Charente-Maritime megyében
Mérignac, település Gironde megyében